Cefisòdot, general grec
 Cefisòdot, general i orador atenenc 
 Cefisòdot el vell, escultor atenenc
 Cefisòdot el jove, escultor atenenc